Васи́лий Стёпин:
 Стёпин, Василий Васильевич (1905—1994) — советский химик-аналитик.
 Стёпин, Василий Иванович (1913—1945) — подполковник, Герой Советского Союза.